Carlos Peña (honkballer)
 Carlos Peña (Spaanse voetballer)
 Carlos Peña (Mexicaans voetballer)